Rodolfo Ferreira Venâncio (Lisboa, 8 de Janeiro de 1993) é um ator português.

Televisão 
 Elenco adicional, Narciso em Bem-Vindos a Beirais, RTP1, 2013/14
 Elenco adicional, Gonçalo em Laços de Sangue, SIC, 2011
 Elenco principal, Edmundo (Ed) Pestana em Lua Vermelha, SIC, 2010/11/12
 Participação especial, Pedro (jovem) em Deixa Que Te Leve, TVI, 2009
 Elenco adicional, Filipe,  Chiquititas, SIC, 2008
 Protagonista, Alexandre (Alex), Detective Maravilhas, TVI, 2007/08

Ligações externas

Naturais de Lisboa
Atores do distrito de Lisboa
Nascidos em 1993